Павле Вугринац (Славонска Пожега, 16. фебруар 1915 — Београд, 25. април 1964) је био југословенски и хрватски  филмски и позоришни глумац.

Филмографија

|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1940.-те
|-
| 1948. || Бесмртна младост  || Агент
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1950.-те
|-
| 1950. || Чудотворни мач  || /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1960.-те
|-
| 1961. || Велико суђење  || Чика Јова
|-
| 1962. || Козара   || Рањеник у земуници
|-
| 1962. || Мачак под шљемом  || Штеф, звонар (као П. Вугринац)
|-
| 1962. || Крст Ракоц  || /
|-
| 1963. || Банкет у Шаренграду ТВ филм || /
|-
| 1963. || Земљаци   || /
|-
| 1963. || Две ноћи у једном дану  || Чика Војо
|-
| 1964. || Лито виловито  || Брицо
|}

Спољашње везе 
 

Рођени 1915.
Умрли 1964.
Хрватски глумци
Југословенски глумци
Пожежани (Хрватска)